van Sprang steht für:

 Alan van Sprang (* 1971), kanadischer Schauspieler
 (3098) van Sprang, ein Hauptgürtel-Asteroid (benannt nach dem niederländischen Meteorspezialisten Bert van Sprang)